Józef Kaniak (lekarz)
 Józef Kaniak (malarz)